Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek B jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 B trolibusz (Słupsk)megszűnt

 B trolibusz (Tychy)

 B trolibusz (Varsó)megszűnt